Stiphrornis pyrrholaemus, "olivryggig skogsskvätta", är en fågelart i familjen flugsnappare inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som underart till skogsskvätta (Stiphrornis erythrothorax), men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN.

Taxonet förekommer enbart i kustnära Gabon, söder om floden Ogooué. Den kategoriseras av IUCN som nära hotad.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Flugsnappare
Stiphrornis
Fåglar i etiopiska regionen